Лос Чангос има више значења:

 Лос Чангос, Лауро Лагунес Лопез (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Чангос, Ел Трапиче (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику